Aegertenbach oder Ägertenbach ist der Name folgender Gewässer in der Schweiz:

 Aegertenbach (Küsnachter Dorfbach), linker Zufluss des Küsnachter Dorfbachs in der Gemeinde Küsnacht, Kanton Zürich
 Aegertenbach (Mülibach), rechter Zufluss des Mülibachs in der Gemeinde Hirzel, Kanton Zürich
 Aegertenbach (Rällikerbach), auch Ägertenbach, linker Zufluss des Rällikerbachs in der Gemeinde Egg, Kanton Zürich
 Aegertenbach (Reppisch), auch Ägertenbach, rechter Zufluss der Reppisch in der Gemeinde Dietikon, Kanton Zürich
 Ägertenbach (Weisse Lütschine), linker Zufluss der Weissen Lütschine in der Gemeinde Lauterbrunnen, Kanton Bern